Municipio de Bird Island puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bird (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Bird (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Bird (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.